Ny (dorp), dorp in de gemeente Hotton in de Belgische provincie Luxemburg
Ny (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Ringkøbing-Skjern
Ny (digraaf), de lettercombinatie 'au' zoals die onder meer in het Hongaars voorkomt
Ny (mythologie), Slavische zielenbegeleider

NY kan verwijzen naar:
New York (NY), een van de staten van de Verenigde Staten.